Захалка () — чешская фамилия.

Захалка, Бретислав (1883–1958) — чешский профессор геологии
Захалка, Джамаль (род. 1965) — израильско-арабский политик
Захалка, Отакар (1891—1942) — чехословацкий генерал
Захалка, Рудольф Карл (1867–1899) — чешский писатель
Захалка, Ченек (1856–1938) — чешский геолог и палеонтолог
Захалка, Франтишек (1898–1967) — чешский художник, книжный график